Humboldtiana agavophila är en snäckart som beskrevs av Pratt 1971. Humboldtiana agavophila ingår i släktet Humboldtiana och familjen Humboldtianidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
agavophila